Prießnitz (bij Naumburg), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Prießnitz (rivier), een rivier in Duitsland 
Vincent Priessnitz, grondlegger van de moderne hydrotherapie